Луполово:

Белоруссия 
 Луполово — железнодорожная станция Могилёвского отделения Белорусской железной дороги.
 Луполово — предместье (посад) в Могилёве.

Россия 
 Луполово — село в Охинском районе Сахалинской области.
 Луполово — деревня, Пестяковский район, Ивановская область, Россия
 Луполово — деревня железнодорожной станции, Пестяковский район, Ивановская область, Россия

Украина 
 Луполово — село в Благовещенском районе Кировоградской области.